Trimhold ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Trimhold (* 1953), deutscher Fußballspieler und heutiger Trainer
 Horst Trimhold (1941–2021), deutscher Fußballspieler